Терминальный пейджер, или программа пейджер, — это компьютерная программа, используемая для просмотра (но не изменения) содержимого текстовых файлов двигаясь вниз файла на одну строку или экран за раз. Некоторые, но не все, пейджеры позволяют двигаться вверх файла.

Популярным кросс-платформенным терминальным пейджером является more. More можете двигаться вперед и назад в текстовых файлах, но не можете двигаться назад при использовании конвейера. 
Более продвинутый пейджер less позволяет двигаться вперед и назад, а также содержит дополнительные функции, такие как поиск.

Некоторые программы имеют собственные функции пейджеры, например bash имеет функцию автозавершения команды.

Примеры 
 more
 less
 pg
 most
 nano—view
 emacs -nw -е "(view-mode)"
 w3m

Ссылки 

Программное обеспечение для Unix
Файловые менеджеры
Инструменты Unix для обработки текста